James Massie est un nom pouvant désigner:

 (1799-1869), ministre et missionnaire écossais
James Massie (1833-1904), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1958), homme politique américain en Virginie

Voir aussi

Massie, James